Personen uit de bijbel:
De echtgenoot van Jaël, de vrouw die Sisera, de legeraanvoerder van de koning van Kanaän, doodde.
Een kleinzoon van Aser die genoemd wordt in Genesis 46:17 en Numeri 26:45.
Een stamvader van de Joden, zie Eber (Hebreeuwse Bijbel).

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Heber (Californië)
Heber City (Utah)
Heber Springs (Arizona)
Heber-Overgaard (Arizona)